Il singolare del torneo di tennis Hong Kong Open 1985, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Andrés Gómez che ha battuto in finale Aaron Krickstein 6-3, 6-3, 3-6, 6-4.

Teste di serie 

 Brad Gilbert (secondo turno)
 Tomáš Šmíd (quarti di finale)
 Andrés Gómez (campione)
 Assente

 Matt Anger (quarti di finale)
 Aaron Krickstein (finale)
 Jakob Hlasek (semifinali)
 John Sadri (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Hong Kong Open 1985